John Nichols (1745–1826) – brytyjski drukarz, pisarz i antykwariusz
 John G. Nichols (1813–1898) – amerykański polityk, burmistrz Los Angeles
 John Nichols (ur. 1940) – amerykański pisarz
 John Nichols (ur. 1979) – amerykański wioślarz